

Persone 
 Arnaldo Picchi – fondatore del primo DAMS  a Bologna
 Armando Picchi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Anchise Picchi – pittore, scultore, incisore italiano
 Gian Luigi Picchi – pilota automobilistico italiano
 Gianni Picchi, conosciuto anche come Gianni Stampa – attore teatrale e conduttore televisivo italiano
 Giorgio Picchi il vecchio – maiolicaro di Casteldurante (morto nel 1545)
 Giorgio Picchi il giovane – pittore di Casteldurante (ca. 1555-1605)
 Giovanni Picchi – compositore, organista, liutista e clavicembalista italiano del primo Barocco
 Guglielmo Picchi – politico italiano
 Leo Picchi – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Luigi Picchi – organista e compositore italiano
 Marcelo Picchi, nome d'arte di José Dionisio Marcello Salles Picchi – attore brasiliano.
 Mario Picchi – scrittore italiano
 Mario Picchi – presbitero italiano
 Miriam Picchi – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista 
 Mirto Picchi – tenore italiano
 Scipione Picchi – dirigente sportivo, presidente ACF Fiorentina
 Stefano Picchi – cantante italiano

Altro
 Armando Picchi Calcio, conosciuta anche come “Armando Picchi” o semplicemente “Picchi” – società calcistica di Livorno
 Memorial Armando Picchi – competizione calcistica amichevole
 Premio Armando Picchi – premio al miglior difensore calcistico della serie A
 Stadio Armando Picchi – impianto sportivo di Livorno
 Stadio Armando Picchi – impianto sportivo di Jesolo